Acoma steht für:
 Acoma, ein Stamm der Pueblo-Indianer
 Acoma Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Acoma Township, eine Township im US-Bundesstaat Minnesota
 Acoma (Gattung), eine Gattung von Käfern innerhalb der Überfamilie Scarabaeoidea
 zwei ehemalige Schiffe der US-Navy, die USS Acoma (SP-1228) und die USS Acoma (YTB-701)

Siehe auch
 Acoma Pueblo